Дорка — деревня в Локнянском районе Псковской области России. Входит в состав Локнянской волости.

Расположена в 1 км к северо-востоку от райцентра Локня.

Численность населения деревни составляла 49 жителей в 2000 году, 45 жителей в 2011 году.

Примечания 

Населённые пункты Локнянского района